Jim Mooney ist der Name folgender Personen:

* Jim Mooney (Comiczeichner) (James Noel Mooney; 1919–2008), US-amerikanischer Comiczeichner
 Jim Mooney (Toningenieur) (James L. Mooney; 1934–2015), US-amerikanischer Toningenieur und Trompeter